Dohna steht für:
 Dohna, Stadt in Sachsen
 Burg Dohna, Burg in der gleichnamigen Stadt
 Dohna (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dohna (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Dona
 Dohna-Schlobitten
 Dohma